Rincón hace referencia a varios artículos:

Conceptos 
 Rincón, esquina;

Hidrografía 
 Rincón del Bonete, represa de Uruguay;

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 
 Rincón (Catamarca), localidad de la provincia de Catamarca;
 Rincón (Córdoba), localidad de la provincia de Córdoba;
 Rincón de los Sauces, ciudad de la provincia de Neuquén;
 San José del Rincón, localidad de la provincia de Santa Fe;

Colombia 

 Rincón del Mar, corregimiento del departamento de Sucre;

Cuba 
 Rincón de Calabazas, aldea del Partido Cabecera de la Jurisdicción de Santiago de las Vegas.

España 
 Rincón de Ademuz, comarca de la provincia de Valencia;
 Rincón de Ballesteros, localidad de la provincia de Cáceres;
 Rincón de Olivedo, localidad de la provincia de La Rioja;
 Rincón de Soto, localidad de la provincia de La Rioja;
 Rincón de la Victoria, localidad de la provincia de Málaga;
 Rincón del Obispo, pedanía del municipio de Coria, provincia de Cáceres;

Estados Unidos 
 Rincón (California), localidad en el estado de California;
 Rincon (Georgia), localidad en el estado de Georgia;

Marruecos 
 Rincón, localidad de la región Tánger-Tetuán;

México 
 Rincón de Romos, municipio del estado de Aguascalientes;
 El Rincón (Jalisco), localidad del estado de Jalisco;

Panamá 
 Rincón (Chiriquí),  localidad de la provincia de Chiriquí;

Puerto Rico 
 Rincón, municipio en Puerto Rico.

Uruguay 
 Rincón, localidad del departamento de Treinta y Tres.

Venezuela 
 El Rincón de los Toros, localidad cercana a San José de Tiznados

Además

Arabismos